Logies, de mogelijkheid tot overnachten
 Logies en ontbijt (ook bed and breakfast), een gelegenheid waar men tegen betaling kan overnachten en ontbijten